Округ Айрион () — округ штата Техас Соединённых Штатов Америки. На 2000 год в нём проживало  человек. По оценке бюро переписи населения США в 2008 году население округа составляло  человек. Окружным центром является город Мерцон.

История 
Округ Айрион был сформирован в 1889 году из части округа Том-Грин. Он был назван в честь Роберта Андерсона Айриона, госсекретаря Республики Техас.

География 
По данным бюро переписи населения США площадь округа Айрион составляет 2724 км², из которых 2724 км² — суша, а 0 км² — водная поверхность (0,01 %).

Примечания 

Округа Техаса